Juvigny (Aisne)
 Juvigny (Haute-Savoie)
 Juvigny (Marne)
ook:
Juvigny-en-Perthois, Meuse
Juvigny-le-Tertre, Manche
Juvigny-sous-Andaine, Orne
Juvigny-sur-Loison, Meuse
Juvigny-sur-Orne, Orne
Juvigny-sur-Seulles, Calvados